Per Val d'Orcia e Amiata si intende quella zona di territorio della Provincia di Siena e della Provincia di Grosseto situata all'interno dei comuni di:
 Abbadia San Salvatore
 Castiglione d'Orcia
 Montalcino
 Piancastagnaio
 Pienza
 Radicofani
 San Quirico d'Orcia

Fanno parte inoltre del Monte Amiata i comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Santa Fiora, Seggiano e Castell'Azzara i quali sono compresi nella provincia di Grosseto. Nella Val d'Orcia grossetana ritroviamo anche la parte settentrionale del comune di Cinigiano.

Nella parte nord del monte Amiata, si estende fino ad est della stessa montagna amiatina, la Val d'Orcia, con la visione dei filari di cipresso in mezzo alle suggestive e austere crete senesi, presentando un paesaggio che costituisce la "cartolina" dell'Italia nel mondo. All'estero, non c'è studio giornalistico o geografico (Hibbert Cristopher, The Grand Tour, London 1969; De Seta, L'Italia del Grand Tour, da Montaigne a Goethe, Napoli 1992; Martin Thomas, Guide du voyageur en Italie; Olivier Goujon, Italie Magazine, 2001; Eduard Hutton, Siena and southern Tuscany, 1955; Charles Dickens, in A.Brilli, Viaggiatori senesi in terra di Siena, 1984;) che, parlando dell'Italia, non raffiguri questi elementi del paesaggio, fornendo così una chiave di valorizzazione e di conoscenza in Europa e in altri continenti. Forse per questo la Val d'Orcia è stata di frequente luogo congeniale di ambientazione di opere letterarie e di lavori cinematografici di alta qualità artistica, soprattutto da parte di autori stranieri, inglesi in particolare. Nella filmografia la val d'Orcia e i dintorni dell'Amiata, hanno trovato apprezzamento scenografico e ambientale in opere di James Ivory, Anthony Minghella, Andrej Tarkovskij, Peter Ustinov, Ridley Scott, Franco Zeffirelli, Bernardo Bertolucci, Marco Tullio Giordana, Leonardo Pieraccioni, Sergio Castellitto.
Nel passato, del resto, il paesaggio della val d'Orcia aveva profondamente sensibilizzato la cultura medievale e rinascimentale, proponendosi come riferimento ambientale per le prime raffigurazioni pittoriche a tema paesistico, sia nelle pitture del trecento senese, sia nelle opere civili figurative del Rinascimento toscano.

Numerosa è oggi la presenza di strutture agrituristiche, nella val d'Orcia come nei declivi del monte Amiata. Il territorio è stato recentemente inserito dall'Unesco fra i "patrimoni dell'Umanità". Le Terme San Filippo si trovano proprio nel Parco delle Val d'Orcia, una delle zone più suggestive en incontaminata della Toscana. L'antichità delle Terme San Filippo è testimoniata da ritrovamenti archeologici romani.

Voci correlate 
 Val d'Orcia
 Monte Amiata

Collegamenti esterni 
 

Territori della provincia di Grosseto
Orcia
Amiata
Montagne della provincia di Siena